|-
|(94501)||2001 UN56|| align=right|17,4|| align=right|2,206|| align=right|0,135|| align=right|3,58|| align=right|3,276||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94502)||2001 UV59|| align=right|16,4|| align=right|2,264|| align=right|0,030|| align=right|1,29|| align=right|3,407||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94503)||2001 UW64|| align=right|15,8|| align=right|2,272|| align=right|0,096|| align=right|3,46|| align=right|3,423||MBA||18. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94504)||2001 UE65|| align=right|16,1|| align=right|2,268|| align=right|0,176|| align=right|6,05|| align=right|3,414||MBA||18. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94505)||2001 UF67|| align=right|17,4|| align=right|2,250|| align=right|0,067|| align=right|1,21|| align=right|3,375||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94506)||2001 UX74|| align=right|16,2|| align=right|2,267|| align=right|0,036|| align=right|3,60|| align=right|3,413||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94507)||2001 UC75|| align=right|16,7|| align=right|2,224|| align=right|0,210|| align=right|5,36|| align=right|3,317||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94508)||2001 UL76|| align=right|16,2|| align=right|2,201|| align=right|0,052|| align=right|3,09|| align=right|3,265||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94509)||2001 UF81|| align=right|15,3|| align=right|2,217|| align=right|0,241|| align=right|6,91|| align=right|3,301||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94510)||2001 UO82|| align=right|15,2|| align=right|2,334|| align=right|0,126|| align=right|11,56|| align=right|3,564||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94511)||2001 UA84|| align=right|15,9|| align=right|2,264|| align=right|0,153|| align=right|7,36|| align=right|3,406||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94512)||2001 US90|| align=right|15,4|| align=right|2,316|| align=right|0,156|| align=right|5,04|| align=right|3,524||MBA||21. oktober 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(94513)||2001 UC99|| align=right|15,6|| align=right|2,348|| align=right|0,118|| align=right|5,28|| align=right|3,597||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94514)||2001 UZ105|| align=right|15,8|| align=right|2,330|| align=right|0,159|| align=right|2,37|| align=right|3,557||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94515)||2001 UQ107|| align=right|16,1|| align=right|2,323|| align=right|0,055|| align=right|5,26|| align=right|3,541||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94516)||2001 UA109|| align=right|15,8|| align=right|2,274|| align=right|0,155|| align=right|3,75|| align=right|3,429||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94517)||2001 UH109|| align=right|15,4|| align=right|2,303|| align=right|0,148|| align=right|4,92|| align=right|3,494||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94518)||2001 UQ109|| align=right|16,1|| align=right|2,280|| align=right|0,128|| align=right|5,79|| align=right|3,442||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94519)||2001 UY110|| align=right|16,5|| align=right|2,322|| align=right|0,126|| align=right|3,03|| align=right|3,537||MBA||21. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94520)||2001 UF112|| align=right|16,2|| align=right|2,282|| align=right|0,055|| align=right|6,05|| align=right|3,448||MBA||21. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94521)||2001 UA113|| align=right|15,8|| align=right|2,264|| align=right|0,059|| align=right|3,20|| align=right|3,407||MBA||21. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94522)||2001 UH113|| align=right|16,7|| align=right|2,268|| align=right|0,046|| align=right|2,80|| align=right|3,416||MBA||21. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94523)||2001 UM121|| align=right|15,7|| align=right|2,295|| align=right|0,079|| align=right|6,46|| align=right|3,475||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94524)||2001 UR121|| align=right|15,8|| align=right|2,243|| align=right|0,112|| align=right|6,24|| align=right|3,359||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94525)||2001 UV122|| align=right|15,3|| align=right|2,342|| align=right|0,054|| align=right|7,54|| align=right|3,583||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94526)||2001 UL130|| align=right|16,4|| align=right|2,220|| align=right|0,134|| align=right|2,81|| align=right|3,306||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94527)||2001 UA136|| align=right|15,8|| align=right|2,363|| align=right|0,120|| align=right|3,24|| align=right|3,632||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94528)||2001 UO142|| align=right|16,8|| align=right|2,232|| align=right|0,089|| align=right|6,17|| align=right|3,333||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94529)||2001 UK145|| align=right|16,6|| align=right|2,245|| align=right|0,025|| align=right|2,73|| align=right|3,363||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94530)||2001 US146|| align=right|15,9|| align=right|2,413|| align=right|0,162|| align=right|2,45|| align=right|3,747||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94531)||2001 UZ152|| align=right|16,2|| align=right|2,306|| align=right|0,186|| align=right|0,28|| align=right|3,502||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94532)||2001 UZ154|| align=right|16,8|| align=right|2,206|| align=right|0,191|| align=right|7,62|| align=right|3,277||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94533)||2001 UD155|| align=right|15,0|| align=right|2,373|| align=right|0,135|| align=right|7,56|| align=right|3,654||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94534)||2001 UB156|| align=right|16,4|| align=right|2,289|| align=right|0,070|| align=right|4,09|| align=right|3,462||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94535)||2001 UA157|| align=right|17,5|| align=right|2,257|| align=right|0,144|| align=right|2,01|| align=right|3,389||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94536)||2001 UV157|| align=right|15,8|| align=right|2,374|| align=right|0,090|| align=right|5,75|| align=right|3,656||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94537)||2001 UV158|| align=right|15,9|| align=right|2,298|| align=right|0,100|| align=right|6,33|| align=right|3,484||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94538)||2001 UQ160|| align=right|16,4|| align=right|2,328|| align=right|0,037|| align=right|2,32|| align=right|3,552||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94539)||2001 US164|| align=right|15,8|| align=right|2,291|| align=right|0,088|| align=right|5,51|| align=right|3,466||MBA||19. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(94540)||2001 UF171|| align=right|15,8|| align=right|2,251|| align=right|0,062|| align=right|4,91|| align=right|3,376||MBA||21. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94541)||2001 UF172|| align=right|16,3|| align=right|2,290|| align=right|0,032|| align=right|5,30|| align=right|3,465||MBA||18. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(94542)||2001 UK172|| align=right|16,1|| align=right|2,363|| align=right|0,157|| align=right|3,34|| align=right|3,632||MBA||18. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(94543)||2001 UX174|| align=right|16,7|| align=right|2,240|| align=right|0,103|| align=right|0,75|| align=right|3,351||MBA||19. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(94544)||2001 UB179|| align=right|16,5|| align=right|2,259|| align=right|0,039|| align=right|5,99|| align=right|3,395||MBA||24. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(94545)||2001 UU188|| align=right|15,9|| align=right|2,301|| align=right|0,147|| align=right|3,65|| align=right|3,490||MBA||17. oktober 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(94546)||2001 UY202|| align=right|17,0|| align=right|2,207|| align=right|0,080|| align=right|3,50|| align=right|3,279||MBA||19. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(94547)||2001 UD205|| align=right|15,9|| align=right|2,264|| align=right|0,119|| align=right|3,45|| align=right|3,407||MBA||19. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(94548)||2001 VP4|| align=right|16,3|| align=right|2,213|| align=right|0,240|| align=right|3,80|| align=right|3,292||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94549)||2001 VV5|| align=right|16,3|| align=right|2,191|| align=right|0,177|| align=right|5,39|| align=right|3,242||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94550)||2001 VM13|| align=right|15,1|| align=right|2,295|| align=right|0,170|| align=right|12,51|| align=right|3,476||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94551)||2001 VQ13|| align=right|16,9|| align=right|2,225|| align=right|0,125|| align=right|7,25|| align=right|3,319||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94552)||2001 VR13|| align=right|14,6|| align=right|2,407|| align=right|0,191|| align=right|11,15|| align=right|3,733||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94553)||2001 VA14|| align=right|15,4|| align=right|2,288|| align=right|0,055|| align=right|7,27|| align=right|3,461||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94554)||2001 VN14|| align=right|15,4|| align=right|2,274|| align=right|0,076|| align=right|5,79|| align=right|3,427||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94555)||2001 VR14|| align=right|15,5|| align=right|2,236|| align=right|0,141|| align=right|5,47|| align=right|3,342||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94556)||2001 VG17|| align=right|15,8|| align=right|2,306|| align=right|0,188|| align=right|1,95|| align=right|3,501||MBA||11. november 2001||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(94557)||2001 VQ18|| align=right|16,2|| align=right|2,246|| align=right|0,065|| align=right|6,82|| align=right|3,365||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94558)||2001 VP21|| align=right|15,0|| align=right|2,475|| align=right|0,110|| align=right|7,26|| align=right|3,894||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94559)||2001 VV22|| align=right|16,0|| align=right|2,346|| align=right|0,096|| align=right|5,48|| align=right|3,592||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94560)||2001 VN23|| align=right|15,0|| align=right|2,369|| align=right|0,060|| align=right|7,09|| align=right|3,646||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94561)||2001 VT24|| align=right|16,4|| align=right|2,240|| align=right|0,142|| align=right|3,83|| align=right|3,352||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94562)||2001 VJ28|| align=right|15,8|| align=right|2,337|| align=right|0,178|| align=right|3,17|| align=right|3,572||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94563)||2001 VY29|| align=right|15,6|| align=right|2,331|| align=right|0,140|| align=right|2,87|| align=right|3,557||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94564)||2001 VT30|| align=right|16,6|| align=right|2,215|| align=right|0,146|| align=right|5,99|| align=right|3,295||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94565)||2001 VH32|| align=right|15,7|| align=right|2,363|| align=right|0,117|| align=right|3,15|| align=right|3,633||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94566)||2001 VP34|| align=right|15,7|| align=right|2,411|| align=right|0,067|| align=right|4,48|| align=right|3,743||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94567)||2001 VD35|| align=right|15,7|| align=right|2,389|| align=right|0,056|| align=right|1,99|| align=right|3,692||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94568)||2001 VM39|| align=right|16,8|| align=right|2,188|| align=right|0,089|| align=right|4,06|| align=right|3,237||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94569)||2001 VF42|| align=right|15,8|| align=right|2,407|| align=right|0,094|| align=right|6,00|| align=right|3,734||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94570)||2001 VG42|| align=right|15,8|| align=right|2,350|| align=right|0,208|| align=right|6,01|| align=right|3,601||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94571)||2001 VP42|| align=right|15,4|| align=right|2,330|| align=right|0,158|| align=right|4,21|| align=right|3,557||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94572)||2001 VQ42|| align=right|16,4|| align=right|2,171|| align=right|0,195|| align=right|2,09|| align=right|3,198||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94573)||2001 VW42|| align=right|16,0|| align=right|2,255|| align=right|0,025|| align=right|1,48|| align=right|3,386||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94574)||2001 VM43|| align=right|15,9|| align=right|2,359|| align=right|0,094|| align=right|6,47|| align=right|3,623||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94575)||2001 VV44|| align=right|15,5|| align=right|2,314|| align=right|0,152|| align=right|4,77|| align=right|3,520||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94576)||2001 VZ44|| align=right|16,1|| align=right|2,259|| align=right|0,158|| align=right|6,55|| align=right|3,396||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94577)||2001 VU45|| align=right|15,1|| align=right|2,302|| align=right|0,193|| align=right|12,20|| align=right|3,493||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94578)||2001 VB46|| align=right|15,2|| align=right|2,399|| align=right|0,110|| align=right|10,98|| align=right|3,715||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94579)||2001 VE46|| align=right|15,5|| align=right|2,334|| align=right|0,203|| align=right|4,08|| align=right|3,565||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94580)||2001 VN46|| align=right|15,6|| align=right|2,208|| align=right|0,121|| align=right|2,33|| align=right|3,281||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94581)||2001 VQ46|| align=right|15,3|| align=right|2,376|| align=right|0,174|| align=right|3,21|| align=right|3,661||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94582)||2001 VW46|| align=right|15,8|| align=right|2,329|| align=right|0,211|| align=right|2,56|| align=right|3,553||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94583)||2001 VG47|| align=right|15,9|| align=right|2,187|| align=right|0,228|| align=right|3,41|| align=right|3,233||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94584)||2001 VL47|| align=right|15,4|| align=right|2,280|| align=right|0,064|| align=right|7,35|| align=right|3,441||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94585)||2001 VW47|| align=right|15,8|| align=right|2,236|| align=right|0,058|| align=right|5,65|| align=right|3,343||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94586)||2001 VM48|| align=right|16,4|| align=right|2,189|| align=right|0,167|| align=right|4,12|| align=right|3,239||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94587)||2001 VH53|| align=right|16,0|| align=right|2,187|| align=right|0,025|| align=right|6,65|| align=right|3,234||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94588)||2001 VX57|| align=right|15,8|| align=right|2,264|| align=right|0,096|| align=right|4,26|| align=right|3,405||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94589)||2001 VZ57|| align=right|16,2|| align=right|2,239|| align=right|0,091|| align=right|5,52|| align=right|3,349||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94590)||2001 VP58|| align=right|16,0|| align=right|2,248|| align=right|0,029|| align=right|6,94|| align=right|3,370||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94591)||2001 VS59|| align=right|15,7|| align=right|2,274|| align=right|0,065|| align=right|5,27|| align=right|3,429||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94592)||2001 VV60|| align=right|16,7|| align=right|2,316|| align=right|0,033|| align=right|4,59|| align=right|3,524||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94593)||2001 VX61|| align=right|15,6|| align=right|2,176|| align=right|0,100|| align=right|3,34|| align=right|3,210||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94594)||2001 VU63|| align=right|15,6|| align=right|2,304|| align=right|0,064|| align=right|7,01|| align=right|3,497||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94595)||2001 VT65|| align=right|15,1|| align=right|2,400|| align=right|0,100|| align=right|7,58|| align=right|3,718||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94596)||2001 VW71|| align=right|17,0|| align=right|2,201|| align=right|0,058|| align=right|5,06|| align=right|3,266||MBA||14. november 2001||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(94597)||2001 VT72|| align=right|15,6|| align=right|2,463|| align=right|0,132|| align=right|1,99|| align=right|3,865||MBA||12. november 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(94598)||2001 VU72|| align=right|16,8|| align=right|2,328|| align=right|0,160|| align=right|1,28|| align=right|3,551||MBA||12. november 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(94599)||2001 VY79|| align=right|15,7|| align=right|2,312|| align=right|0,069|| align=right|7,41|| align=right|3,515||MBA||9. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(94600)||2001 VE80|| align=right|15,5|| align=right|2,240|| align=right|0,120|| align=right|1,75|| align=right|3,352||MBA||9. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(94601)||2001 VY81|| align=right|15,8|| align=right|2,255|| align=right|0,142|| align=right|6,49|| align=right|3,386||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94602)||2001 VX82|| align=right|16,1|| align=right|2,284|| align=right|0,070|| align=right|2,58|| align=right|3,452||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94603)||2001 VD84|| align=right|17,2|| align=right|2,236|| align=right|0,133|| align=right|5,36|| align=right|3,343||MBA||11. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94604)||2001 VN100|| align=right|16,9|| align=right|2,250|| align=right|0,116|| align=right|6,78|| align=right|3,374||MBA||12. november 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(94605)||2001 VA101|| align=right|16,0|| align=right|2,271|| align=right|0,122|| align=right|4,86|| align=right|3,422||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94606)||2001 VT104|| align=right|16,5|| align=right|2,205|| align=right|0,090|| align=right|6,95|| align=right|3,273||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94607)||2001 VC109|| align=right|15,6|| align=right|2,357|| align=right|0,159|| align=right|7,97|| align=right|3,618||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94608)||2001 VR109|| align=right|16,1|| align=right|2,286|| align=right|0,108|| align=right|4,48|| align=right|3,457||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94609)||2001 VE110|| align=right|16,3|| align=right|2,331|| align=right|0,104|| align=right|4,36|| align=right|3,557||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94610)||2001 VQ110|| align=right|15,9|| align=right|2,341|| align=right|0,046|| align=right|4,91|| align=right|3,582||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94611)||2001 VK112|| align=right|15,0|| align=right|2,268|| align=right|0,131|| align=right|5,88|| align=right|3,414||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94612)||2001 VU112|| align=right|16,4|| align=right|2,272|| align=right|0,091|| align=right|4,87|| align=right|3,425||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94613)||2001 VQ114|| align=right|17,0|| align=right|2,192|| align=right|0,106|| align=right|2,98|| align=right|3,244||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94614)||2001 VM116|| align=right|15,8|| align=right|2,317|| align=right|0,116|| align=right|2,34|| align=right|3,526||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94615)||2001 VX116|| align=right|15,8|| align=right|2,245|| align=right|0,146|| align=right|4,76|| align=right|3,363||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94616)||2001 VM117|| align=right|15,0|| align=right|2,333|| align=right|0,136|| align=right|11,92|| align=right|3,564||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94617)||2001 VB118|| align=right|16,0|| align=right|2,242|| align=right|0,172|| align=right|6,24|| align=right|3,357||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94618)||2001 VK118|| align=right|16,9|| align=right|2,246|| align=right|0,135|| align=right|2,56|| align=right|3,366||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94619)||2001 VQ119|| align=right|15,8|| align=right|2,353|| align=right|0,192|| align=right|3,64|| align=right|3,609||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94620)||2001 VK122|| align=right|14,6|| align=right|2,578|| align=right|0,107|| align=right|14,64|| align=right|4,138||MBA||13. november 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(94621)||2001 VM124|| align=right|15,7|| align=right|2,530|| align=right|0,091|| align=right|2,45|| align=right|4,023||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94622)||2001 WL1|| align=right|15,3|| align=right|2,412|| align=right|0,141|| align=right|2,22|| align=right|3,745||MBA||17. november 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(94623)||2001 WD2|| align=right|14,4|| align=right|2,289|| align=right|0,275|| align=right|23,11|| align=right|3,463||MBA||19. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94624)||2001 WJ3|| align=right|16,3|| align=right|2,418|| align=right|0,164|| align=right|1,48|| align=right|3,760||MBA||16. november 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(94625)||2001 WE5|| align=right|16,2|| align=right|2,189|| align=right|0,191|| align=right|5,97|| align=right|3,237||MBA||20. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94626)||2001 WN7|| align=right|16,0|| align=right|2,248|| align=right|0,078|| align=right|5,14|| align=right|3,370||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94627)||2001 WJ9|| align=right|15,5|| align=right|2,318|| align=right|0,131|| align=right|6,17|| align=right|3,529||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94628)||2001 WV10|| align=right|16,5|| align=right|2,254|| align=right|0,115|| align=right|6,67|| align=right|3,384||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94629)||2001 WG11|| align=right|16,5|| align=right|2,256|| align=right|0,123|| align=right|3,20|| align=right|3,387||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94630)||2001 WJ12|| align=right|16,5|| align=right|2,300|| align=right|0,137|| align=right|7,75|| align=right|3,488||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94631)||2001 WK12|| align=right|15,8|| align=right|2,324|| align=right|0,169|| align=right|5,04|| align=right|3,542||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94632)||2001 WC13|| align=right|16,2|| align=right|2,194|| align=right|0,040|| align=right|5,02|| align=right|3,249||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94633)||2001 WX13|| align=right|15,9|| align=right|2,235|| align=right|0,100|| align=right|7,00|| align=right|3,342||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94634)||2001 WQ14|| align=right|15,6|| align=right|2,277|| align=right|0,066|| align=right|6,68|| align=right|3,434||MBA||21. november 2001||San Marcello||L. Tesi; M. Tombelli
|-
|(94635)||2001 WX17|| align=right|16,0|| align=right|2,331|| align=right|0,179|| align=right|2,32|| align=right|3,558||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94636)||2001 WD18|| align=right|15,5|| align=right|2,361|| align=right|0,118|| align=right|3,50|| align=right|3,627||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94637)||2001 WY23|| align=right|15,9|| align=right|2,372|| align=right|0,132|| align=right|1,97|| align=right|3,653||MBA||17. november 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(94638)||2001 WQ27|| align=right|16,5|| align=right|2,193|| align=right|0,123|| align=right|4,16|| align=right|3,247||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94639)||2001 WH28|| align=right|15,7|| align=right|2,260|| align=right|0,077|| align=right|5,42|| align=right|3,396||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94640)||2001 WL28|| align=right|16,6|| align=right|2,263|| align=right|0,124|| align=right|4,43|| align=right|3,404||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94641)||2001 WA35|| align=right|15,9|| align=right|2,348|| align=right|0,050|| align=right|5,22|| align=right|3,598||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94642)||2001 WE39|| align=right|16,0|| align=right|2,328|| align=right|0,152|| align=right|5,27|| align=right|3,551||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94643)||2001 WJ39|| align=right|16,1|| align=right|2,318|| align=right|0,096|| align=right|4,22|| align=right|3,528||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94644)||2001 WK39|| align=right|15,8|| align=right|2,188|| align=right|0,130|| align=right|4,64|| align=right|3,235||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94645)||2001 WW40|| align=right|14,8|| align=right|2,461|| align=right|0,154|| align=right|11,50|| align=right|3,861||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94646)||2001 WH41|| align=right|15,7|| align=right|2,323|| align=right|0,174|| align=right|6,36|| align=right|3,541||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94647)||2001 WL44|| align=right|16,0|| align=right|2,339|| align=right|0,146|| align=right|5,59|| align=right|3,575||MBA||18. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94648)||2001 WA47|| align=right|17,1|| align=right|2,240|| align=right|0,219|| align=right|1,41|| align=right|3,352||MBA||20. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94649)||2001 WJ47|| align=right|15,4|| align=right|2,271|| align=right|0,180|| align=right|5,41|| align=right|3,423||MBA||16. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(94650)||2001 WK47|| align=right|14,9|| align=right|2,374|| align=right|0,104|| align=right|6,01|| align=right|3,656||MBA||17. november 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(94651)||2001 WL63|| align=right|16,3|| align=right|2,268|| align=right|0,091|| align=right|3,02|| align=right|3,415||MBA||19. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94652)||2001 WN63|| align=right|16,8|| align=right|2,258|| align=right|0,158|| align=right|4,02|| align=right|3,393||MBA||19. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94653)||2001 WF67|| align=right|16,4|| align=right|2,391|| align=right|0,127|| align=right|1,80|| align=right|3,698||MBA||20. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94654)||2001 WZ73|| align=right|16,0|| align=right|2,371|| align=right|0,143|| align=right|1,98|| align=right|3,649||MBA||20. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94655)||2001 WE75|| align=right|15,8|| align=right|2,377|| align=right|0,184|| align=right|3,35|| align=right|3,665||MBA||20. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94656)||2001 WJ76|| align=right|16,5|| align=right|2,444|| align=right|0,141|| align=right|1,88|| align=right|3,819||MBA||20. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94657)||2001 WZ89|| align=right|15,5|| align=right|2,269|| align=right|0,124|| align=right|9,24|| align=right|3,418||MBA||21. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94658)||2001 WL90|| align=right|15,5|| align=right|2,356|| align=right|0,058|| align=right|7,06|| align=right|3,616||MBA||21. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94659)||2001 WU90|| align=right|15,5|| align=right|2,248|| align=right|0,135|| align=right|7,58|| align=right|3,370||MBA||21. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94660)||2001 WY91|| align=right|16,7|| align=right|2,198|| align=right|0,166|| align=right|1,48|| align=right|3,259||MBA||21. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94661)||2001 WQ98|| align=right|16,2|| align=right|2,442|| align=right|0,145|| align=right|1,72|| align=right|3,816||MBA||19. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94662)||2001 WF100|| align=right|15,7|| align=right|2,286|| align=right|0,210|| align=right|6,38|| align=right|3,457||MBA||24. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94663)||2001 WK101|| align=right|16,2|| align=right|2,388|| align=right|0,123|| align=right|6,39|| align=right|3,690||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94664)||2001 XC3|| align=right|16,2|| align=right|2,191|| align=right|0,228|| align=right|5,00|| align=right|3,243||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94665)||2001 XA7|| align=right|16,1|| align=right|2,192|| align=right|0,209|| align=right|2,45|| align=right|3,244||MBA||6. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94666)||2001 XS9|| align=right|16,1|| align=right|2,285|| align=right|0,155|| align=right|7,18|| align=right|3,454||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94667)||2001 XG13|| align=right|15,5|| align=right|2,336|| align=right|0,054|| align=right|7,96|| align=right|3,569||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94668)||2001 XM14|| align=right|15,1|| align=right|2,579|| align=right|0,109|| align=right|9,34|| align=right|4,141||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94669)||2001 XE16|| align=right|15,4|| align=right|2,427|| align=right|0,136|| align=right|1,35|| align=right|3,781||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94670)||2001 XZ16|| align=right|15,3|| align=right|2,290|| align=right|0,166|| align=right|5,60|| align=right|3,465||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94671)||2001 XW17|| align=right|16,4|| align=right|2,303|| align=right|0,090|| align=right|4,07|| align=right|3,495||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94672)||2001 XJ18|| align=right|16,1|| align=right|2,389|| align=right|0,124|| align=right|7,97|| align=right|3,693||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94673)||2001 XP19|| align=right|14,1|| align=right|2,349|| align=right|0,236|| align=right|11,11|| align=right|3,599||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94674)||2001 XK21|| align=right|15,4|| align=right|2,449|| align=right|0,116|| align=right|9,32|| align=right|3,832||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94675)||2001 XL21|| align=right|15,6|| align=right|2,377|| align=right|0,158|| align=right|7,00|| align=right|3,664||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94676)||2001 XN21|| align=right|16,3|| align=right|2,428|| align=right|0,130|| align=right|6,72|| align=right|3,783||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94677)||2001 XQ22|| align=right|16,8|| align=right|2,324|| align=right|0,166|| align=right|3,01|| align=right|3,543||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94678)||2001 XB23|| align=right|16,2|| align=right|2,222|| align=right|0,170|| align=right|3,75|| align=right|3,311||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94679)||2001 XO23|| align=right|15,4|| align=right|2,281|| align=right|0,113|| align=right|6,59|| align=right|3,445||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94680)||2001 XY23|| align=right|15,3|| align=right|2,383|| align=right|0,070|| align=right|7,41|| align=right|3,678||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94681)||2001 XA24|| align=right|16,0|| align=right|2,298|| align=right|0,206|| align=right|3,66|| align=right|3,483||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94682)||2001 XN24|| align=right|15,9|| align=right|2,204|| align=right|0,157|| align=right|6,85|| align=right|3,272||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94683)||2001 XB25|| align=right|15,1|| align=right|2,471|| align=right|0,194|| align=right|13,65|| align=right|3,882||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94684)||2001 XF25|| align=right|16,3|| align=right|2,171|| align=right|0,159|| align=right|4,96|| align=right|3,198||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94685)||2001 XJ25|| align=right|15,5|| align=right|2,191|| align=right|0,105|| align=right|5,31|| align=right|3,243||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94686)||2001 XO25|| align=right|15,4|| align=right|2,483|| align=right|0,125|| align=right|7,76|| align=right|3,911||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94687)||2001 XW25|| align=right|14,4|| align=right|2,604|| align=right|0,106|| align=right|13,84|| align=right|4,202||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94688)||2001 XL27|| align=right|14,8|| align=right|2,398|| align=right|0,108|| align=right|12,64|| align=right|3,712||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94689)||2001 XQ27|| align=right|16,0|| align=right|2,351|| align=right|0,232|| align=right|6,50|| align=right|3,604||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94690)||2001 XH28|| align=right|14,6|| align=right|2,283|| align=right|0,153|| align=right|6,67|| align=right|3,449||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94691)||2001 XG29|| align=right|15,8|| align=right|2,370|| align=right|0,111|| align=right|7,20|| align=right|3,648||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94692)||2001 XB30|| align=right|15,5|| align=right|2,409|| align=right|0,141|| align=right|7,38|| align=right|3,737||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94693)||2001 XY31|| align=right|15,8|| align=right|2,283|| align=right|0,050|| align=right|6,49|| align=right|3,449||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94694)||2001 XF35|| align=right|16,3|| align=right|2,321|| align=right|0,050|| align=right|6,91|| align=right|3,535||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94695)||2001 XN35|| align=right|13,7|| align=right|2,612|| align=right|0,100|| align=right|21,63|| align=right|4,220||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94696)||2001 XR35|| align=right|16,7|| align=right|2,304|| align=right|0,091|| align=right|6,32|| align=right|3,497||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94697)||2001 XV40|| align=right|15,8|| align=right|2,268|| align=right|0,162|| align=right|7,66|| align=right|3,416||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94698)||2001 XN41|| align=right|16,0|| align=right|2,317|| align=right|0,138|| align=right|11,41|| align=right|3,526||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94699)||2001 XH43|| align=right|15,8|| align=right|2,442|| align=right|0,032|| align=right|8,67|| align=right|3,815||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94700)||2001 XQ50|| align=right|16,6|| align=right|2,190|| align=right|0,212|| align=right|6,67|| align=right|3,240||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94701)||2001 XC53|| align=right|15,4|| align=right|2,364|| align=right|0,029|| align=right|6,94|| align=right|3,633||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94702)||2001 XU53|| align=right|16,3|| align=right|2,291|| align=right|0,166|| align=right|5,46|| align=right|3,468||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94703)||2001 XM54|| align=right|15,8|| align=right|2,418|| align=right|0,114|| align=right|2,74|| align=right|3,760||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94704)||2001 XR54|| align=right|16,4|| align=right|2,367|| align=right|0,125|| align=right|0,97|| align=right|3,641||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94705)||2001 XK55|| align=right|16,6|| align=right|2,197|| align=right|0,127|| align=right|2,36|| align=right|3,256||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94706)||2001 XK56|| align=right|15,4|| align=right|2,400|| align=right|0,058|| align=right|2,92|| align=right|3,719||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94707)||2001 XR56|| align=right|16,2|| align=right|2,384|| align=right|0,138|| align=right|2,42|| align=right|3,681||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94708)||2001 XS57|| align=right|15,3|| align=right|2,546|| align=right|0,121|| align=right|14,27|| align=right|4,063||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94709)||2001 XD58|| align=right|16,6|| align=right|2,329|| align=right|0,182|| align=right|3,77|| align=right|3,553||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94710)||2001 XS58|| align=right|16,4|| align=right|2,294|| align=right|0,132|| align=right|4,35|| align=right|3,474||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94711)||2001 XW58|| align=right|15,3|| align=right|2,246|| align=right|0,113|| align=right|7,44|| align=right|3,365||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94712)||2001 XU59|| align=right|14,9|| align=right|2,281|| align=right|0,083|| align=right|6,73|| align=right|3,444||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94713)||2001 XO60|| align=right|17,0|| align=right|2,325|| align=right|0,238|| align=right|1,68|| align=right|3,545||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94714)||2001 XS60|| align=right|15,4|| align=right|2,306|| align=right|0,035|| align=right|9,00|| align=right|3,500||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94715)||2001 XS61|| align=right|15,8|| align=right|2,452|| align=right|0,129|| align=right|3,19|| align=right|3,838||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94716)||2001 XT61|| align=right|15,7|| align=right|2,386|| align=right|0,195|| align=right|3,26|| align=right|3,684||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94717)||2001 XU61|| align=right|16,8|| align=right|2,381|| align=right|0,131|| align=right|2,40|| align=right|3,674||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94718)||2001 XV61|| align=right|15,0|| align=right|2,261|| align=right|0,113|| align=right|2,49|| align=right|3,400||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94719)||2001 XA62|| align=right|16,0|| align=right|2,268|| align=right|0,125|| align=right|6,58|| align=right|3,414||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94720)||2001 XG62|| align=right|15,9|| align=right|2,435|| align=right|0,138|| align=right|2,44|| align=right|3,798||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94721)||2001 XR62|| align=right|16,2|| align=right|2,312|| align=right|0,105|| align=right|3,77|| align=right|3,515||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94722)||2001 XG63|| align=right|16,1|| align=right|2,411|| align=right|0,148|| align=right|2,43|| align=right|3,744||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94723)||2001 XJ63|| align=right|15,9|| align=right|2,274|| align=right|0,148|| align=right|4,33|| align=right|3,429||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94724)||2001 XY63|| align=right|15,8|| align=right|2,351|| align=right|0,111|| align=right|2,62|| align=right|3,604||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94725)||2001 XB64|| align=right|15,6|| align=right|2,384|| align=right|0,160|| align=right|3,48|| align=right|3,679||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94726)||2001 XD64|| align=right|14,9|| align=right|2,627|| align=right|0,126|| align=right|2,26|| align=right|4,258||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94727)||2001 XA65|| align=right|15,0|| align=right|2,581|| align=right|0,127|| align=right|5,53|| align=right|4,146||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94728)||2001 XL65|| align=right|15,3|| align=right|2,591|| align=right|0,128|| align=right|12,28|| align=right|4,170||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94729)||2001 XQ65|| align=right|16,1|| align=right|2,356|| align=right|0,151|| align=right|3,38|| align=right|3,615||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94730)||2001 XJ66|| align=right|15,8|| align=right|2,386|| align=right|0,194|| align=right|4,16|| align=right|3,684||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94731)||2001 XA67|| align=right|15,7|| align=right|2,284|| align=right|0,119|| align=right|5,97|| align=right|3,450||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94732)||2001 XW67|| align=right|16,2|| align=right|2,411|| align=right|0,178|| align=right|1,96|| align=right|3,743||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94733)||2001 XG70|| align=right|16,7|| align=right|2,311|| align=right|0,084|| align=right|4,41|| align=right|3,513||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94734)||2001 XM70|| align=right|15,6|| align=right|2,452|| align=right|0,050|| align=right|6,45|| align=right|3,838||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94735)||2001 XX70|| align=right|15,5|| align=right|2,286|| align=right|0,103|| align=right|5,84|| align=right|3,455||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94736)||2001 XV73|| align=right|16,1|| align=right|2,236|| align=right|0,083|| align=right|5,62|| align=right|3,343||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94737)||2001 XH74|| align=right|16,0|| align=right|2,233|| align=right|0,217|| align=right|6,31|| align=right|3,335||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94738)||2001 XF75|| align=right|15,5|| align=right|2,377|| align=right|0,154|| align=right|2,60|| align=right|3,663||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94739)||2001 XH77|| align=right|17,2|| align=right|2,354|| align=right|0,146|| align=right|2,26|| align=right|3,610||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94740)||2001 XT77|| align=right|16,0|| align=right|2,356|| align=right|0,235|| align=right|2,46|| align=right|3,616||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94741)||2001 XB78|| align=right|16,2|| align=right|2,266|| align=right|0,139|| align=right|6,42|| align=right|3,411||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94742)||2001 XC78|| align=right|15,1|| align=right|2,431|| align=right|0,135|| align=right|12,49|| align=right|3,789||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94743)||2001 XD78|| align=right|15,8|| align=right|2,325|| align=right|0,068|| align=right|4,56|| align=right|3,545||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94744)||2001 XH81|| align=right|16,1|| align=right|2,332|| align=right|0,121|| align=right|5,87|| align=right|3,560||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94745)||2001 XM81|| align=right|16,0|| align=right|2,425|| align=right|0,120|| align=right|6,33|| align=right|3,776||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94746)||2001 XW84|| align=right|16,0|| align=right|2,343|| align=right|0,045|| align=right|6,37|| align=right|3,587||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94747)||2001 XB85|| align=right|14,8|| align=right|2,561|| align=right|0,018|| align=right|27,92|| align=right|4,097||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94748)||2001 XD85|| align=right|15,4|| align=right|2,420|| align=right|0,104|| align=right|5,41|| align=right|3,764||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94749)||2001 XM85|| align=right|16,6|| align=right|2,378|| align=right|0,142|| align=right|3,13|| align=right|3,667||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94750)||2001 XT85|| align=right|15,9|| align=right|2,253|| align=right|0,163|| align=right|5,78|| align=right|3,381||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov